Работен потенциал е един от трите основни аспекта на всяка институция, която се определя като група от хора, организирани да изпълнят обща цел. Институцията има развита структура, в рамките на която персоналът работи по координиран начин. Работният потенциал на дадена институция се състои от:
 щатния апарат и обществения актив;
 материалната база включваща сградния фонд, обзавеждането на сградите, транспортните средства;
 финансовите средства, в това число – работна заплата, издръжка на институцията и капиталовите вложения.

 Ръководството на дадена институция е група от избрани лица (борд, управителен съвет), които не са нейни служители, събират се периодически и определят политиката и стратегията на институцията за определен период от време.

Вижте също 
 Труд
 Човешки ресурси

Източници 
 Гладилов Ст., Икономика на здравеопазването, изд. Princeps, С., 2003.

Икономика на труда